

Rosa

Voci correlate 
 Serie A 2014-2015

 2014-2015